NGC 4367 — двойная звезда в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4367
Дева (созвездие)
Двойные звёзды